Escalera peut faire référence à : 
 Alfredo Escalera (né en 1952), boxeur portoricain.
 Irene Cara Escalera (1959-2022), actrice, chanteuse, et compositrice américaine.
 Isabel Hubard Escalera, mathématicienne mexicaine.
 José Nicolás de la Escalera (1734-1804), peintre cubain.
 Grupo Escalera, association étudiante de l'Université Simón Bolívar au Venezuela.
 Anadia escalerae, une espèce de sauriens de la famille des Gymnophthalmidae.
 Cardioglossa escalerae, une espèce d'amphibiens de la famille des Arthroleptidae.